Dearman ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Dearman (1908–1993), englische Tennisspielerin
 Jermaine Dearman (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler